Hirō Onoda
 Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, film d'Arthur Harari basé sur l'histoire de Hirō Onoda